Ненашкин — фамилия.

 Ненашкин, Александр Владимирович (род. 1969) — советский и российский футболист, тренер.
 Ненашкин, Владимир Сергеевич (род. 1950) — советский футболист.

 Ненашкина, Светлана Александровна (род. 1981) — российская футболистка.